Безіменна- річка в Україні у Деражнянському Хмельницької області та Літинському районі Вінницької області. Права притока річки Згар (басейн Чорного моря).

Довжина річки 23 км, площа басейну водозбору 133  км². Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Бере початок у смт Вовковинці, далі тече на північний схід через села Кайтанівка, Майдан-Чернелевецький, Макарове, Степівка, Вінниківці і у селі Горбівці впадає у річку Згар, праву притоку Південного Бугу за 64 км. від гирла.

Джерела 
  Гавриков Ю. С. Реєстр річок Вінницької області : Довідковий посібник — Вінниця: БУВР річки Південний Буг, 2018. — 28 с.
 Публічна кадастрова карта України

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Деражнянського району
Річки Вінницької області
Річки Літинського району
Річки України без назви